Henri Masse (1947-), préfet de la Charente-Maritime
Henri Massé (1946-), syndicaliste québécois
Henri Massé (1886-1969), iranologue français, membre de l'Institut de France
Henri Masse (1908-?), joueur de rugby à XV français

Voir aussi